Een verkeersweg:
N241 (België)
N241 (Nederland), zie Provinciale weg 241
N241 (Zwitserland)